Дуреги (кайт. Ттурей) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Дуреги расположено на высоте 968 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Варсит, Дакниса, Джирабачи, Лища, Адага, Мижигли, Джигия, Кулиджа, Шиляги, Бажлук.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района